Александр Ефимович Зельдович (род. 4 декабря 1958, Москва) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Отец — Ефим Павлович Зельдович, инженер, умер в возрасте 38 лет от  лимфогранулематоза. Мать Алла Гербер — писательница, политический и общественный деятель, правозащитница.

Учился в средней физико-математической школе № 2 (ныне — лицей «Вторая школа»). 

В Вооружённых Силах срочную службу не проходил по причине удачной симуляции тяжелой формы заикания на медкомиссии. 

В 1980 году окончил психологический факультет МГУ. Два года работал психологом в медицинских учреждениях Москвы.

Затем поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерские Глеба Панфилова и Александра Митты, работу с актёром преподавал Анатолий Васильев), которые окончил в 1986 году. Снял короткометражные фильмы «Прогулка по городу» (1983), «Мальва» (1984), «Воительница» (1986).

С 1986 года — режиссёр-постановщик киностудии «Мосфильм».

В большом кино дебютировал в 1990 году с картиной «Закат» — фантазией на темы Исаака Бабеля. Фильм демонстрировался во внеконкурсной программе многочисленных фестивалей, а также на МКФ в Берлине (участие в Программе «Forum»).

В начале 90-х учился режиссуре и продюсированию в Европейской киноакадемии (Берлин) по гранту «Nipkow Programm».

В 2000 году А. Зельдович представил свой фильм «Москва» по сценарию, написанному в соавторстве с Владимиром Сорокиным. Картина, ставшая событием российского кино, участвовала в официальной программе МКФ в Венеции и многих других международных кинофестивалях и удостоена премий в различных номинациях.

В феврале 2003 года А. Зельдович дебютировал как театральный режиссёр, осуществив вместе с художниками AES+F на сцене Центра им. Вс. Мейерхольда постановку спектакля «Отелло» по одноимённой пьесе У. Шекспира. События пьесы были перенесены в наши дни, в ней остались лишь главные действующие лица — Отелло, Дездемона, Эмилия и Яго.

Премьера картины «Мишень» (2011), также созданной по сценарию в соавторстве с Владимиром Сорокиным, состоялась на МКФ в Берлине. В дальнейшем фильм был показан на множестве международных фестивалей, был удостоен Гран-при на фестивале фантастического кино в Фантаспоа (2011), удостоен национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» в трёх номинациях.

Начиная с полнометражного кинофильма «Закат», Зельдович плодотворно сотрудничает с композитором Леонидом Десятниковым. Саундтрек «Москвы» был удостоен Гран-при на Бьеннале киномузыки в Бонне (2002).

В 2011−2012 годах преподавал режиссуру кино на факультете режиссуры, кино и телевидения в Институте современного искусства в Москве.

В 2017–2018 годах преподавал кинорежиссуру в Школе дизайна Высшей школе экономики.

Летом 2016 года совместно с художниками AES+F поставил в Электротеатре Станиславский спектакль «Психоз» по пьесе Сары Кейн.

В настоящее время является генеральным директором ООО «Одиннадцать».

Общественная позиция 
В 2009 году подписал письмо против реабилитации сталинизма.

В 2012 году выступал за прекращение преследования участниц панк-группы «Pussy Riot».

В марте 2013 года записал для проекта «Против гомофобии» видеообращение, в котором выступил против закона о запрете пропаганды гомосексуализма.

В марте 2014 года подписал письмо «Мы с Вами!» КиноСоюза в поддержку смены власти на Украине.

В 2018 году поддержал обращение Европейской киноакадемии в защиту осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

В сентябре 2020 года подписал письмо в поддержку протестных акций в Белоруссии.

Творчество

Фильмография 

 1983 — «Ночью по городу» (короткометражный), сценарист (совместно с Надеждой Кожушаной, режиссер)
 1984 — «Мальва» (короткометражный) — режиссёр
 1986 — «Воительница» (короткометражный) — режиссёр
 1990 — «Закат» — режиссёр
 2000 — «Москва» — режиссёр, сценарист (совместно с Владимиром Сорокиным)
 2002 — «Процесс» (полнометражный документальный фильм)
 2004 — «Зима. Весна» (короткометражный) — режиссёр, сценарист
 2011 — «Мишень» — режиссёр, сценарист (совместно с Владимиром Сорокиным)
 2021 — «Медея»

Участие в телепрограммах 
 2011 — «Апокриф» : «Гулливер в стране лилипутов» (телеканал Культура)
 2011 — «Магия кино» (телеканал Культура)
 2012 — «Закрытый показ» — телепремьера и обсуждение фильма «Мишень» (Первый канал)
 2012 — «Линия жизни. Леонид Десятников» (телеканал Культура)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 «Искусство кино»: Алла Гербер и Александр Зельдович: Отцы и дети. Дочки-матери (№ 10, Октябрь 2000)
 Когда время течет вспять. Александр Зельдович и Владимир Сорокин заканчивают фантастический фильм

Выпускники факультета психологии МГУ
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Подписавшие обращение «Мы с вами!» КиноСоюза
Выпускники 2-ой физико-математической школы